Амелькин — фамилия, основанная на мордовской лексической основе. Происходит от имени Амелька (Амелка). Имя Амелка известно в XVII веке у мордвы Алатырского уезда.

Известные носители:
 Амелькин, Андрей Олегович (1961—2007) — российский историк, археолог, педагог.
 Амелькин, Василий Никитич (род. 1919) — советский футболист, нападающий.
 Амелькин, Виктор Александрович (род. 1948) — советский и российский футболист, вратарь. 
 Амелькин, Владимир Васильевич (род. 1943) — советский и белорусский доктор физико-математических наук.

Литература 
  (в пер.)